Скловский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

 Скловский, Евгений Львович (1869— 1930) — русский и советский педиатр, организатор здравоохранения.
 Скловский, Константин Ильич (род. 1955) — советский и российский юрист-правовед.

Также 
 Шкловский